Czech Cycling Tour 2018 var den 9. udgave af det tjekkiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 9. til 12. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev østrigske Riccardo Zoidl fra Felbermayr Simplon Wels

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

Cykelløb i Tjekkiet
UCI Europe Tour 2018